Iola kan syfta på följande platser:

USA 

 Iola (ort i USA, Illinois), Clay County, 
 Iola, Kansas, countyhuvudort, Allen County, 
 Iola (ort i USA, Texas), Grimes County, 
 Iola (ort i USA, Pennsylvania), Columbia County, 
 Iola (ort i USA, Wisconsin), Waupaca County, 

Robotskapade USAförgreningar